Osoby o tym nazwisku:
 Derwas Chitty – angielski archeolog i duchowny
 Eric Chitty – kanadyjski żużlowiec